Окаидзуми — японская фамилия. Известные носители:
 Окаидзуми, Сигэру (1968) — японский дзюдоист.
 Окуидзуми, Хикару (1956) — японский писатель.